Те саме, що і струмок

Населені пункти 
Села:
 Потічок — Івано-Франківська область, Снятинський район, Потічківська сільська рада
 Потічок — Полтавська область, Решетилівський район, Потічанська сільська рада

Див. також
 Поточок — Закарпатська область, Хустський район, Монастирецька сільська рада